Эдгар Сукурс (; 20 сентября 1928 — 15 февраля 2009) — латвийский и советский театральный актёр.

Биография 

Был принят в труппу главным режиссёром Валмиерского театра Жанисом Винкалнсом (1947). До этого имел некоторый опыт работы актёра в постановках любительских спектаклей и занятиях в танцевальном коллективе.

Первое время брал уроки актёрского мастерства у режиссёра Петериса Луциса. С 1954 года член Союза театральных деятелей Латвии.

Заслуженный артист Латвийской ССР (1974). Удостоен памятной медали Эвалда Валтерса за полувековое служение искусству (1998) и почётной награды Валмиерского драматического театра за многолетние творческие достижения (2002).

Был женат на своей коллеге, актрисе Валмиерского театра Астре Баумане-Сукуре. Дочь — актриса Тереза Ласмане.

Похоронен в Валмиере на кладбище Коцену.

Театральные работы

Валмиерский драматический театр 

 1947 — «Платон Кречет» Александра Корнейчука — Стёпа
 1955 — «Мать своих детей» Александра Афиногенова — Илья
 1960 — «Ради своих ближних» Виктора Лаврентьева — Ушаков
 2000 — «Дети солнца» Максима Горького — Егор
 2005 — «Том Сойер» Марка Твена — Священник
 2006 — «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского — генерал Иволгин

Фильмография 

  — Слуги дьявола на Чёртовой мельнице
  — В клешнях чёрного рака
  — Оборотень Том — охотник
  — Свечка, яркая как солнце — тракторист
  — О любви говорить не будем — крёстный
  — Питон

Ссылки 
 Некролог Эдгара Сукурса 

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные в Валмиере